HMS „Neptune” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Neptuna, boga mórz w mitologii rzymskiej:
  – 90-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate) zwodowany w 1683, przebudowany w 1710 i 1730, w 1750 przechrzczony na HMS „Torbay”, sprzedany w 1784.
  – 90-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate) zwodowany w 1757, od 1784 hulk, rozebrany w 1816.
  – 98-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate), zwodowany w 1797, rozebrany w 1818.
 HMS „Neptune” – wstępna nazwa 120-działowego okrętu liniowego pierwszej rangi (first-rate),  (nazwa HMS „Neptune” zmieniona w 1822) zwodowanego w 1827, sprzedanego w 1875.
  – 120-działowy okręt liniowy pierwszej rangi (first-rate) zwodowany w 1832, w 1859 przebudowany na 72-działowy okręt z napędem parowym, sprzedany w 1875.
  – kuter obrony wybrzeża zwodowany w 1863, sprzedany w 1905.
  – pancernik zwodowany w 1874, budowany dla Brazylii pod nazwą „Independencia”, odkupiony przez Royal Navy przed ukończeniem budowy w 1878, sprzedany na złom w 1903.
  – pancernik zwodowany w 1909, sprzedany w 1922.
  – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1933, zatopiony na polu minowym koło Trypolisu w 1941.
 HMS „Neptune” – planowany krążownik z 1945; budowa niepodjęta.

Przypisy 

Neptune